La Fenêtre est le titre de plusieurs œuvres :

 La Fenêtre, nouvelle de Guy de Maupassant parue en 1883 ;
 , peinture de Robert Delaunay en réalisé en 1912 ;
 La Fenêtre, peinture de Pierre Bonnard réalisée en 1925.
 La Fenêtre, téléfilm de Jacques Pierre diffusé en 1970 ;
 La Fenêtre, film de Monique Champagne sorti en     1992 avec Jean-François Balmer ;
 La Fenêtre d'en face (), film italien de Ferzan Özpetek, sorti en 2003 ;
 La Fenêtre, film argentin de Carlos Sorín sorti en 2008 ;
 La fenêtre (The Window), dixième épisode de la saison 5 de How I Met Your Mother diffusé en 2009.

Voir aussi